Scottish Masters 1999 (также известен как Regal Scottish Masters 1999 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 28 сентября по 3 октября 1999 года в Мазервелле (Шотландия). Победителем турнира стал Мэттью Стивенс, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:7.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Кен Доэрти 5:4 Джимми Уайт  
 Стивен Ли 5:4 Фергал О’Брайен  
 Мэттью Стивенс 5:2 Алан Макманус  
 Джон Пэррот 5:2 Стив Дэвис

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1999 год в снукере
Scottish Masters